Art Merz, tipus d'art desenvolupat per Kurt Schwitters i relacionat amb el Dadaïsme.
 Merz (revista), publicació des d'on es difongué l'estil.
 Merzbau, exposició de Kurt Schwitters a Hannover.